Tric trac peut désigner : 
 le trictrac, jeu de société créé au  ;
 Trictrac.net, site web d'actualités sur les jeux de société.
 Tric Trac, un groupe de rock occitan de l'Ariège fondé en 1989.